Карнегин (пектенин) — алкалоид тетрагидроизохинолинового ряда. Выделен в 1901 г. из произрастающего в Мексике кактуса Cereus pecten aboriginum Engelm и в 1928 г. — из кактуса Карнегия (Carnegia gigantea), по которому и получил своё название.

Представляет собой густое масло, кипящее при 170 °C. Не обладает оптической активностью. Образует хорошо кристаллизующиеся соли и моноиодметилат.

Литература 
 Орехов А. П. Химия алкалоидов. 2-е изд., испр. и доп. д-ром хим. наук Р. А. Коноваловой и канд. хим. наук А. А. Коноваловой. — М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. — 860 с.

Алкалоиды
Соединения азота по алфавиту